Maske steht für:

 Maske, Gesichtsbedeckung, auch (Theater-)Rolle

 Maske (Biologie), Kopfzeichnungen von Tieren
 Maske (Drucktechnik), fotomechanische Farb- und Tonwertkorrektur
 Maske (Kosmetik), zur Hautpflege
 Maske (Projektionstechnik), Abdeckung von Bildpartien von Filmen im Breitbildformat
 Maske (Schlachtung), Weichteile des Kopfes in der Lebensmittelindustrie
 den Arbeitsbereich des Maskenbildners (Schminkraum)

sowie
 Atemschutzmaske, persönliche Schutzausrüstung
 Baumaske, 1:1-Darstellung eines geplanten Gebäudes nach Lage und Höhe auf seinem Baugrundstück
 Baulandmaske, schmales, selbstständig nicht bebaubares Grundstück, das an der Straße vor einem Baugrundstück liegt
 Beatmungsmaske, in der Intensiv- und Notfallmedizin
 Bildschirmmaske, grafische Benutzeroberfläche zur Eingabe von Daten einer EDV-Anlage
 Bitmaske, zur Manipulation einer Binärzahl
 Fotomaske, Projektionsvorlagen in der Belichtungstechnik
 Larynxmaske, ein Mittel zum Offenhalten der Atemwege bei bewusstlosen Patienten
 Larve (Maske), Fastnachtsutensil
 Maskenbildnerei, Aufmachung der Akteure in Theater, Film, Fernsehen
 Lochmaske, Gitter in Farbbildröhren
 Medizinische Gesichtsmaske oder OP-Maske, siehe Mund-Nasen-Schutz (Medizin)
 Sauerstoffmaske, zum erleichterten Einatmen von Sauerstoff oder eines Atemgasgemisches
 Schlafmaske, zur Abschirmung der Augen vor Lichtquellen
 Schutzmaske, zum Schutz des Gesichtes oder Teilen davon
 zum Infektionsschutz
 Alltagsmaske, auch Community-Maske, Mund-Nasen-Bedeckung (MNB), Behelfs-Mund-Nasen-Maske oder Behelfsmaske
 Mund-Nasen-Schutz (Medizin) (MNS), auch Chirurgische Maske
 Atemschutzmaske (FFP2-/FFP3-Maske)
 Torwartmaske, Ausrüstungsgegenstand im Eishockey, Hockey und verwandten Sportarten
 Tauchmaske, Tauchausrüstung

Maske ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Maske (* 1959), deutscher Unternehmer und Honorarkonsul
 Dan Maske (* 1971), US-amerikanischer Komponist, Keyboarder und Musikpädagoge
 Elisabeth Maske (1860–1937) deutsche Lehrerin und Sportfunktionärin
 Henry Maske (* 1964), deutscher Boxer
 Ulrich Maske (* 1950), deutscher Künstler, Musiker, Komponist und Musikproduzent

Maske ist der Name folgender Werke:

 Maske (Album), Debütalbum des Berliner Rappers Sido

Siehe auch:

 Maskierung
 Bildschirmmaske
 Maskenball
 Die Maske
 Goldene Maske
 Silberne Maske